

Cinema 
 Forza d'urto (Stone Cold) – film del 1991 diretto da Craig R. Baxley

Letteratura 
 Serial killer (Stone Cold) – romanzo di Robert Swindells del 1993
 Stone Cold – romanzo di Robert Brown Parker del 2003
 Cani da guardia (Stone Cold) – romanzo di David Baldacci del 2007

Musica 
 Stone Cold – singolo dei Rainbow del 1982, dall'album Straight Between the Eyes
 Stone Cold – traccia dell'album Glory to the Brave degli HammerFall del 1997
 stone cold – singolo delle FictionJunction del 2010
 Stone Cold – singolo di Demi Lovato del 2015

Persone 
 Stone Cold – ring name di Steve Austin, ex wrestler e attore statunitense